Цитиране може да се отнася до:
 Академично цитиране или библиографско цитиране – ясно писмено или електронно отбелязване източник(-ци) на дадено твърдение (довод) в научно изследване с цел придаването му на тежест и подкрепа, както и за избягване нарушаването авторските права на първоначалния източник.
 Журналистическо цитиране – предаване от журналист на нечии чужди думи по начин, който изяснява, че те принадлежат на друго лице;
 Цитиране в разговорната реч.
 Елемент от HTML, който позволява цитиране в пределите на една мрежова страница.

Бележки